O termo Cidade Imperial pode referir-se a:

América
Petrópolis - cidade do Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Imperial Cidade - título conferido a diferentes cidades durante o Império do Brasil
Cusco (Peru)
Machu Picchu (Peru)
Potosí (Bolívia)
Cuenca (Equador)
Uxmal (México)

Europa
Alemanha
Cidade Imperial Livre
Nurembergue (considerada Cidade Imperial Livre em 1219)
Frankfurt am Main (considerada Cidade Imperial Livre em 1220)
Nordhausen (considerada Cidade Imperial Livre em 1220)
Lübeck (considerada Cidade Imperial Livre em 1226)
Recklinghausen (considerada Cidade Imperial Livre em 1236)
Ratisbona (considerada Cidade Imperial Livre em 1245)
Haguenau (considerada Cidade Imperial Livre em 1255)
Esslingen am Neckar (considerada Cidade Imperial Livre em 1273)
Rothenburg ob der Tauber (considerada Cidade Imperial Livre em 1274)
Brisaco (considerada Cidade Imperial Livre em 1275)
Kaufbeuren (considerada Cidade Imperial Livre em 1286)
Memmingen (considerada Cidade Imperial Livre em 1286)
Landau in der Pfalz (considerada Cidade Imperial Livre em 1291)
Spira (considerada Cidade Imperial Livre em 1294)
Augsburgo (considerada Cidade Imperial Livre em 1615)
Ravensburg (considerada Cidade Imperial Livre em 1802)
Aachen
Boppard
Constança
Dortmund
Freiburg im Breisgau
Mühlhausen
Nördlingen
Schwäbisch Hall
Strasburgo
Ulm
Wetzlar

Rússia
Moscou
São Petersburgo

França
Colmar (considerada Cidade Imperial Livre em 1226)
Compiègne (França)
Paris (França)

Itália
Roma (Itália)
Ravena (Itália)

Outras
Toledo (Espanha)
Zurique (considerada Cidade Imperial Livre em 1218) - (Suíça)
Graz (Áustria)
Viena (Áustria)
Budapeste (Hungria)

Ásia
Japão
Tóquio
Kyoto
Kamakura

China
Pequim
Chang'an

Outras
Hué (Vietnã)
Hanói (Vietnã)
Goa (Índia)
Kannauj (Índia)

África
Marraquexe (Marrocos)
Fez (Marrocos)
Gondar (Etiópia)

Desambiguação

Urbanismo
Divisões administrativas